

События 
 Консулы Флавий Юлий Констанций и Цейоний Руфий Альбин.
 Восстание на Кипре. Казнь Лициния-младшего, сына Лициния. Константин разделил империю между тремя сыновьями и двумя племянниками — Далмацием и Аннибалианом. Аннибалиан получил вассальное царство Понт и титул «царя царей».
 Синод Тире. Евсевий Цезарейский защищал арианство. Св. Епифаний (ок.315-403) основал монастырь около Елевферополиса и стал его главой.
 Вторжение эфиопов в Йемен и подчинение царства химьяритов.

Скончались 
 Сильвестр I (папа римский)

См. также